Feijó est un nom propre d'origine galicienne et portugaise, une variante archaïque du mot .

Patronyme 

 António Feijó (1859-1917), poète et diplomate portugais ;
  (1784-1843), prêtre catholique, régent de l'empire du Brésil.

Toponyme

Brésil 
 Feijó, ville de l'État de l'Acre ;
 Regente Feijó, município de l'État de São Paulo ;

Portugal 
 , freguesia du município d'Almada (district de Setúbal).

Patronyme portugais